Schilcher est un patronyme porté notamment par :

 Friedrich Schilcher (1811-1881), peintre autrichien ;
 Heinz Schilcher (1947-2018), footballeur international autrichien.

Patronyme germanique